

Patronyme 

 Jean-Michel Duroy (1753-1795), révolutionnaire français ;
 Hugues Duroy de Chaumareys (1763-1841), capitaine de la frégate naufragée La Méduse ;
 George Duroy (1957-), cinéaste slovaque ;
 Marie-Christine Duroy (1957-), cavalière française ;
 Francis Duroy (1959-), violoniste français ;
 Olivier Duroy (1978-), animateur de radio belge.

Pseudonyme 

 Lionel Duroy (1949-), écrivain français.

Personnage de fiction 
Duroy est un nom de fiction notamment porté par : 
 Georges Duroy, héros du roman Bel-Ami de Guy de Maupassant.